Alesia steht für:
 Alesia, gallisches Oppidum im Burgund
 einen weißrussischen Vornamen, siehe Alesja

Alésia steht für:
 Alésia (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro